Les pingers sont des objets manufacturés (balises) émettant des impulsions sonores (« ping »)

 Dans le domaine de l'aéronautique, les pingers sont de petites balises acoustiques émettant sous l'eau. Certaines de ces balises équipent les boîtes noires des aéronefs (enregistreurs de vols et de données) ou d'autres engins. Elles se déclenchent automatiquement lors d'un accident (immersion) et émettent durant plusieurs dizaines de jours après immersion des "bips" sonores permettant la localisation des boîtes noires immergées et donc de l'épave. 

 Dans le domaine militaires, des pingers sont utilisés pour le guidage sur cible sous-marine ou le balisage d'objet immergé.

 Dans le domaine de la pêche, on appelle pinger (ou répulsif acoustique ou balise acoustique ou répulsif à cétacés) tout appareil associant (dans une capsule étanche) un puissant émetteur de sons et sa batterie (éventuellement rechargeable) destiné à repousser les petits cétacés et dauphins hors des zones où ils risquent d'être pris dans un filet de pêche.